Piniński Hrabia – polski herb szlachecki
 Leon Piniński (1857-1938), dyplomata, kolekcjoner i historyk sztuki, poseł, profesor prawa rzymskiego i rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
 Władysław Piniński (1893-1945), oficer Wojska Polskiego, ziemianin, jeździec, hodowca koni